Сеппуа́-ле-Ба () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Альткирш, кантон Мазво. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Ирсенг (округ Альткирш).

Площадь коммуны — 6,73 км², население — 1063 человека (2006) с выраженной тенденцией к росту: 1235 человек (2012), плотность населения — 183,5 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 1211 человек, а в 2012 году — 1235 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 711 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 544 были экономически активными, 167 — неактивными (показатель активности 76,5 %, в 1999 году — 70,5 %). Из 544 активных трудоспособных жителей работали 467 человек (244 мужчины и 223 женщины), 77 числились безработными (43 мужчины и 34 женщины). Среди 167 трудоспособных неактивных граждан 63 были учениками либо студентами, 48 — пенсионерами, а ещё 56 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 450 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 1196,5 человек. При этом медиана доходов составила 21156 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки